Daniel Dorff – compositore statunitense
 Elliot N. Dorff – rabbino statunitense
 Eugene Dorff – politico statunitense
 Stephen Dorff – attore statunitense